Benkő Levente (1961–) erdélyi magyar történész
Benkő Levente (Benkő Levente Csongor) (1976–) magyar történész, diplomata, nagykövet

Jegyzetek